Міський округ — адміністративна одиниця у низці країн світу:
 Міський округ (КНР)
 Міський округ (Південна Африка)
 Міський округ (Росія)

Міський округ — округ у складі Західної області